een hofje in Zutphen, zie Agnietenhof (Zutphen)
 een theater in Tiel, zie Agnietenhof (Tiel)